Giovanni Bononcini je ime več oseb:
 Giovanni Battista Bononcini (1670-1747), italijanski čelist in skladatelj
 Giovanni Maria Bononcini (1642-1678), italijanski violinist in skladatelj